Jan Hanzlík (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européennes depuis la saison 2000-2001. Il évolue avec les HC Kometa Brno dans l'Extraliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || HC Sparta Prague U20 || Extraliga U20 ||43 ||2 ||9 ||11 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000 || Équipe République tchèque U18 || CM -18 ans ||6 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || HC Sparta Prague U20 || Extraliga U20 ||46 ||9 ||25 ||34 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || HC Sparta Prague || Extraliga ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 || BK Mladá Boleslav || 2. liga ||6 ||0 ||0 ||0 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || HC Sparta Prague U20 || Extraliga U20 ||10 ||2 ||6 ||8 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || HC Sparta Prague || Extraliga ||34 ||3 ||2 ||5 ||28 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2001-2002 || HC Berounští Medvědi || 1. liga ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Équipe République tchèque U20 || CM junior ||7 ||1 ||1 ||2 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque U20 || International Jr ||12 ||2 ||1 ||3 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Équipe République tchèque || International ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || HC Sparta Prague U20 || République tchèque U20 ||8 ||1 ||5 ||6 ||14 ||1 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|2002-2003 || HC Slezan Opava || Extraliga ||39 ||0 ||2 ||2 ||14 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2002-2003 || Équipe République tchèque || International ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || HC Sparta Prague || Extraliga ||50 ||2 ||5 ||7 ||65 ||11 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2004-2005 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||4 ||7 ||11 ||95 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2005-2006 || HC Sparta Prague || Extraliga ||51 ||5 ||7 ||12 ||68 ||17 ||1 ||0 ||1 ||30
|-
|2006-2007 || HC Sparta Prague || Extraliga ||51 ||6 ||2 ||8 ||88 ||16 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2007-2008 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||4 ||5 ||9 ||97 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||2 ||14 ||16 ||54 ||11 ||0 ||4 ||4 ||18 
|-
|2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||4 ||10 ||14 ||99 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga ||52 ||3 ||11 ||14 ||34 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012 || HC Sparta Prague || Extraliga ||36 ||3 ||6 ||9 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || HC Sparta Prague || Extraliga ||29 ||1 ||3 ||4 ||12 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || HC Kometa Brno || Extraliga ||52 ||2 ||7 ||9 ||20 ||14 ||0 ||2 ||2 ||39 
|-
|2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga || 52|| 3|| 16||19 || 58||12 || 0||3 ||3 ||10 
|-
|2015-2016 || HC Kometa Brno || Extraliga || 35 || 0|| 8||8 || 22||4 || 0||0 ||0 ||4 
|-
|2016-2017 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 52 || 0|| 12||12 || 22||5 || 0||1 ||1 ||4
|-
|2017-2018 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 52 ||0 || 6||6 || 52||4 || 0||0 ||0 ||6 
|-
|2018-2019 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 24 || 0|| 5||5 || 20||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1982
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Sparta Prague
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Naissance à Prague